

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 3 podstawowe 
 Ulesie – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. legnickim, w gminie Miłkowice 
 Ulesie – część wsi Rossoszyca w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Warta
 Ulesie – część wsi Janczowa w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Korzenna 
 Ulesie – część wsi Zabierzów Bocheński w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Niepołomice
 Ulesie – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Dąbrowa Zielona
 Ulesie – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nidzickim, w gminie Janowo